Toto je seznam obcí na Guadeloupe (součást Zámořské Francie), jichž je celkem 32:

Reference 

 
Guadeloupe